Spojení písmen K a I může mít různé významy:

KI 
 jodid draselný
 IATA kód společnosti Adam Air
 bývalá SPZ okresu Karviná
 SPZ okresu Košice
 KI – kód ISO 3166-2 pro Kiribati
 BI-KI – kód ISO 3166-2 pro provincii Kirundo

Ki 
 kibi – značka binární předpony pro 210

ki 
 kikujština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 気 – Japonské označení pro energii Čchi, které se vyskytuje např. v Aikidu.

.ki 
 .ki – internetová doména nejvyššího řádu pro Kiribati